Nagy Szabolcs (1939–) belsőépítész
 Nagy Szabolcs, zongorista, zeneszerző
 Nagy Szabolcs (1982–) jobbikos polgármester (Gasztony)